Hickory Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hickory Grove Township (Arkansas)
 Hickory Grove Township (Indiana)
 Hickory Grove Township (Jasper County, Iowa)
 Hickory Grove Township (Scott County, Iowa)
 Hickory Grove Township (Missouri)